

Zmarli 
 Nabuchodonozor II, król Babilonu